Herrarnas 10 000 meter vid Världsmästerskapen i friidrott 2019 avgjordes 6 oktober 2019 på Khalifa International Stadium i Doha, Qatar.

Resultat
Loppet avgjordes den 6 oktober med start 20:04.

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2019